Charrassin est un patronyme porté notamment par :

 Frédéric Charrassin (1803-1876), homme politique français ;
 Pierre Charrassin (1802-1864), homme politique français, frère du précédent.

Homonymie de patronyme